Adrián Vallés :
 Adrián Vallés (né en 1986), pilote automobile
 Adrián Vallés (né en 1995), athlète espagnol